L'édition 2020 du tournoi de tennis de Pune se déroule du 3 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Polonais Kamil Majchrzak et de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, ils sont remplacés par les indiens Prajnesh Gunneswaran et Sumit Nagal.

Pendant le tournoi 
Les têtes de série ont un classement ATP particulièrement faible. En effet, la tête de série 1, Benoît Paire, est  au classement ATP, la tête de série 2, Ričardas Berankis, est  et la tête de série 8, Egor Gerasimov, est seulement .

Lauréats 
En simple, le Tchèque Jiří Veselý remporte le  ATP de sa carrière en dominant en finale Egor Gerasimov.

En double, André Göransson et Christopher Rungkat remportent le  ATP de leur carrière en battant en finale Jonathan Erlich et Andrei Vasilevski.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pune
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2020
Pune
Sport en Inde en 2020
Tennis en février 2020